Simonsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas J. Simonsen
 Thomas J.Simonsen